The Great Game, film de Jack Raymond (1930)
 The Great Game, film de Maurice Elvey, remake du précédent (1952)
 The Great Game, livre de Hopkirk
 The Great Game est le titre original de l'épisode Le Grand Jeu (1.03) de la série britannique Sherlock (2010)